Кюзиё () — название нескольких коммун во Франции:

 Кюзьё (Луара) — в департаменте Луара;
 Кюзьё (Эн) — в департаменте Эн.